Marco Polo est un célèbre marchand et explorateur vénitien du

Transports 
 Aéroport de Venise-Marco Polo
 Programme Marco Polo, programme de l'Union européenne sur les modes de transport
 Marco Polo, clipper canadien lancé en 1851 
 Marco Polo, paquebot soviétique de 1961 transformé en navire de croisière. 
 Marco Polo, porte-conteneurs de la CMA-CGM
 Pont Marco-Polo, pont de pierre situé près de Pékin (Beijing), enjambant la rivière Yongding

Musique 
 Marco Polo (chanson de Bow Wow), chanson et single du rappeur Bow Wow
 Marco Polo (producteur), pseudonyme de Marco Bruno, rappeur et producteur canadien de hip-hop

Cinéma et télévision 
 Marco Polo (L'avventura di un Italiano in Cina), film italien de Piero Pierotti, sorti en 1962 ;
 Marco Polo, film inachevé réalisé par Christian-Jaque de 1965 ;
 La Fabuleuse Aventure de Marco Polo, film de Denys de La Patellière et Noël Howard, sorti en 1965 ;
 Marco Polo, série télévisée italienne de 1982 ;
 Marco Polo, épisode de la série Doctor Who ;
 Marco Polo, téléfilm américain de Kevin Connor, sorti en 2007 ;
 Marco Polo, série télévisée américaine de 2014.

Littérature 
 Marco Polo et la Route de la Soie, une monographie illustrée de Jean-Pierre Drège, parue dans la collection « Découvertes Gallimard ».

Presse 
 Marco Polo, revue de bandes dessinées d'aventure
 Marco Polo, revue consacrée aux voyages, au tourisme et à la géographie du Club français du livre

Sport 
 Équipe cycliste Marco Polo, une équipe cycliste chinoise
 Le Marco Polo est un jeu de piscine américain.

Astronomie 
 Marco Polo, cratère de la Lune

Histoire 
 Réseau Marco Polo, un réseau de résistance lyonnais

Toponymie 
 Jardin des Grands-Explorateurs Marco-Polo et Cavelier-de-la-Salle (Paris)

Voir aussi 
 
 
 
